Aizoon är ett släkte av isörtsväxter. Aizoon ingår i familjen isörtsväxter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Isörtsväxter
Aizoon